Усед (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока, расположен на высоте 1050 м над уровнем моря в подножии горы Санта-Крус, на расстоянии 95 км до административного центра провинции — Сарагосы. Занимает площадь 85,3 км². Население — 342 человека (на 2009 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт

Муниципалитеты Сарагосы